Шифнер — фамилия. Известные носители:

 Шифнер, Антон Антонович (1817—1879) — филолог, востоковед, экстраординарный академик Императорской академии наук.
 Шифнер (Шифнер-Маркевич), Антон Мейнгардович (1887—1921) — участник Белого движения на Юге России, генерал-майор.